Рузи Талейархан () — американский физик индийского происхождения, известный своими спорными работами в области термоядерного синтеза на базе сонолюменесценции.

С 2003 года является преподавателем департамента ядерной техники Университета Пердью. Ранее работал в Национальной лаборатории Оук-Ридж в г. Оук-Ридж, шт. Теннесси. Получил степень бакалавра техники в области механики в
 (г. Мадрас) в 1977 году, степени магистра наук и доктора философии в области ядерной физики и техники в Политехническом институте Ренселлера в 1978 и 1982 годах соответственно. Там же получил степень магистра управления бизнесом.

В июле 2008 года признан виновным в фальсификации данных исследований наблюдательным советом Университета Пердью.

Дискуссия о соносинтезе 

В 2002 году, будучи старшим исследователем в лаборатории Оук-Ридж, Талейархан опубликовал статью в журнале Science о термоядерном синтезе, достигнутом за счёт облучения контейнера с жидким растворителем сильными ультразвуковыми волнами. Процесс известен как соносинтез или пузырьковый синтез. Теоретически, звуковые колебания вызывают в растворителе коллапс газовых пузырьков, при котором развиваются сверхвысокие температуры и давления, достаточные для осуществления термоядерных реакций. После своего перехода из Оук-Ридж в Пердью в 2003 году, Талейархан опубликовал ещё несколько статей в ведущих реферируемых журналах (Physical Review, Physical Review Letters и др.) на ту же тему.

Ряд учёных — из Геттингенского университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Университета Иллинойс, бывшие коллеги Талейархана из лаборатории Оук-Ридж и группа исследователей Калифорнийского университета, финансируемых Министерством военно-морского флота — предприняли неудачные попытки повторить результаты Талейархана. Статьи об этом были опубликованы в Physical Review Letters.

Сообщается, что результаты Талейархана были подтверждены

из университета

в лаборатории самого Талейархана в Пердью в ноябре 2006 года. Журнал «Хроники высшего образования» (Chronicle of Higher Education), однако, отметил некоторые проблемы с верификацией результатов Талейархана:

Результаты Форринджера не опубликованы ни в одном из реферируемых журналов.

10 мая 2007 года Университет Пердью объявил, что он подключит ещё как минимум одного независимого учёного к расследованию деятельности Талейархана и настаивает, чтобы экспертная группа Конгресса проверила использование федеральных средств на попытки воспроизвести результаты Талейархана. Экспертная группа выразила озабоченность, что утверждения Талейархана о независимости проверки крайне сомнительны и подвергла критике Университет Пердью за привлечение к расследованию тех же самых трёх членов комитета, участвовавших в предыдущей проверке. Талейархан назвал отчёт односторонним и преувеличенным, но согласился сотрудничать.
10 сентября 2007 года Университет Пердью сообщил, что его внутренний комитет постановил приостановить исследования и возобновить формальное расследование.

В июле 2008 года Талейархан был признан виновным в халатности и фальсификации результатов исследований (комиссия подтвердила нарушение научной этики, так как Талеархан называл работу своего аспиранта независимым подтверждением собственных данных, а на самом деле участвовал в его работе; в то же время, доказательств собственно фальсификации результатов предоставлено не было) и 27 августа 2008 года его статус члена выпускной комиссии университета был понижен до «члена специальной выпускной комиссии». Ему разрешалось работать в выпускных комиссиях, но он не мог в течение 3 лет работать в качестве профессора или ассистента со студентами выпускных групп

В сентябре 2008 года Талейархан получил грант на $185 000 от Национального научного фонда на исследование пузырькового синтеза, несмотря на обвинения в халатности, однако Отдел военно-морских исследований в 2009 году занёс его в список людей, которым закрыто финансирование.

Примечания

Ссылки 

 House subcommittee Report, May 7, 2007
 a video documentary about the research and the controversy surrounding it

Персоналии по алфавиту
Холодный термояд
Физики США
Википедия:Биографии современников
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Политехнического института Ренсселера